Ге́рхард Пфа́йфер (; 14 июня 1923, Лейпциг — 27 июня 2000, Гамбург) — немецкий шахматист, международный мастер (1957).

В составе сборной ФРГ участник 6-и Олимпиад (1950—1960). На 9-й Олимпиаде (1950) в Дубровнике показал 3-й результат на своей доске.

Литература

Ссылки 
 
 Личная карточка Герхарда Пфайфера на сайте 365chess.com
 Личная карточка Герхарда Пфайфера на сайте OlimpBase.org
 

Шахматисты Германии
Шахматисты ФРГ
Шахматные композиторы по алфавиту